Snofru-Pyramide ist eine nicht eindeutige Bezeichnung für die drei vom König (Pharao) Snofru gebauten Pyramiden:

 Meidum-Pyramide
 Knickpyramide
 Rote Pyramide